Мысовая улица — название улиц в разных городах бывшего СССР.

Россия 
 Мысовая улица — улица во Владивостоке.
 Мысовая улица — исчезнувшая улица в Екатеринбурге.
 Мысовая улица — улица в Томске (Родионово).
 Мысовая улица — улица в Лысьве.

Крым 
 Мысовая улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Мысовая улица — улица в Днепре.